Модран может означать:
 Модран (Биелина) — посёлок в общине Биелина Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Модран (Дервента) — посёлок в общине Дервента Республики Сербской (Босния и Герцеговина).